Navnet Sæbygård kan henvise til flere steder:
 Sæbygård (Åsted Sogn) – en bebyggelse i Åsted Sogn, Skive Kommune
 Sæbygård (Sæby Sogn) – et ejerlav og en hovedgård i Sæby Sogn, Kalundborg Kommune
 Sæbygård (Volstrup Sogn) – et ejerlav og en hovedgård i Volstrup Sogn, Frederikshavn Kommune

 Sæbygård Amt på Vestsjælland eksisterede fra 1662-1793; indgik derefter i Holbæk Amt.
 Sæbygård Len eksisterede før 1662
 Sæbyholm – en hovedgård i Lolland Kommune tidligere kendt som Sæbygård

Se også 
 Sæby (flertydig)